IMD может означать:
 International Institute for Management Development — бизнес-школа, расположенная в Лозанне (Швейцария).
 International Men’s Day — ежегодный международный праздник (отмечается 19 ноября).
 International Museum Day — ежегодный международный праздник (отмечается 18 мая).
 Intermodulation Distortion — процесс взаимодействия сигналов в нелинейных каскадах радиоприёмного тракта.
 Internet Movie Database (IMDb) — база данных и веб-сайт о кинематографе.
 In-Mould Decoration — метод поверхностного декорирования пластиковых изделий во время их отливки.
 Invaders Must Die — пятый студийный альбом британской группы The Prodigy (2009).